

Styczeń 2013

Luty 2013

Marzec 2013

Kwiecień 2013

Maj 2013

Czerwiec 2013

Lipiec 2013

Sierpień 2013

Wrzesień 2013

Październik 2013

Listopad 2013

Grudzień 2013